Selaginella é um género de plantas da família Selaginellaceae que agrupa as espécies vulgarmente designadas por selaginelas.

Descrição
As selaginelas são plantas rastejantes ou ascendentes com folhas simples, semelhantes a escamas, em caules ramificados dos quais surgem também as raízes. São plantas heterospóricas, e possuem estruturas chamadas lígulas, excrescências semelhantes a escamas, na base da superfície superior de cada micrófilo e esporófilo.

Existem cerca de 700 espécies de Selaginella, apresentando uma grande variedade de caracteres. Entre as mais conhecidas incluem-se:
 Selaginella apoda 
 Selaginella braunii
 Selaginella bryopteris
 Selaginella canaliculata
 Selaginella densa 
 Selaginella eclipes
 Selaginella kraussiana
 Selaginella lepidophylla
 Selaginella moellendorffii
 Selaginella rupestris
 Selaginella selaginoides
 Selaginella uncinata
 Selaginella willdenovii

Selaginella